Нова-Фатима (Баия) — муниципалитет в Бразилии.
 Нова-Фатима (Парана) — муниципалитет в Бразилии.